

Patronyme 

 Alexandre Aguado (1784-1842), banquier espagnol ;
 Antonio López Aguado (1764-1831), architecte espagnol ;
 Dionisio Aguado (1784-1849), guitariste espagnol ;
 Esteban Antonio Aguado Rojas, évêque de Pampelune ;
  (1961-), poète et traducteur espagnol ;
  (1827-1891), peintre espagnol ;
 Olympe Aguado (1827-1894), photographe français ;
 Onésipe Aguado (1830-1893), photographe français ;
 Xavier Aguado (1968-), footballeur espagnol ;
 Yomber Aguado (1972-), footballeur cubain.

Toponyme 

 Aguado, département de l'État de La Guaira au Venezuela.

Patronyme hispanique